Philip Davis eller Phil Davis kan syfta på bland andra:

* Phil Davis (1906–1964), amerikansk illustratör
 Phil Davis (född 1953), engelsk skådespelare
 Phil Davis (född 1984), amerikansk MMA-utövare
 Philip J. Davis (1923–2018), amerikansk matematiker

Se även 
 Philip Davies